56-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Чехословакии с 28 апреля по 10 мая 1992 года. Количество участников было увеличено до 12 сборных. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего места проводился отдельный матч. Также проводился матч для выявления команды, занявшей последнее место и покидающей элиту в следующем году.

С этого года чемпионат Европы больше не проводился.

Сборная Финляндии выиграла свои первые в истории медали чемпионатов мира по хоккею. Финны выиграли все пять матчей на предварительном этапе, затем победили в четвертьфинале канадцев (4:3), а в полуфинале — хозяев в серии буллитов (3:2). В финале финны уступили шведам со счётом 2:5, выигравшим свой шестой титул в истории.

Получившая место сборной СССР команда России дебютировала на чемпионатах мира спустя 2 месяца после успеха Объединённой команды на Олимпийских играх в Альбервиле. Ведомые бывшим тренером сборной СССР Виктором Тихоновым россияне вылетели уже в четвертьфинале, уступив всухую шведам.

Предварительный этап

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матч за «выживание»

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Томми Сёдерстрём
 Защитник:  Роберт Швегла
 Нападающий:  Яркко Варвио

Символическая сборная турнира

Первый состав

Второй состав 
Вратарь:  Петр Бржиза

Защитники:  Роберт Швегла —  Лео Гудас

Нападающие:  Томаш Елинек —  Мика Ниеминен —  Дитер Хеген

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Польши

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992
 Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992

Источники 
 hockeyarchives.info/

Апрель 1992 года
Май 1992 года
Спорт в Чехословакии в 1992 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии